Мен може да се отнася за:

 Мейн – американски щат
 Мен (графство) – историческа област във Франция
 Мен (река) – река във Франция
 Александър Мен (1935 – 1990) – руски духовник